Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2021 – 77. edycja zawodów żużlowych zorganizowanych przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2021.  Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Bartosz Zmarzlik.

Ćwierćfinały

Bydgoszcz (1) 
 Bydgoszcz, Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
 Sędzia: Remigiusz Substyk

Łódź (2) 
 Łódź, Moto Arena, 
 Sędzia: Artur Kuśmierz

Rawicz (3) 
 Rawicz, Stadion im. Floriana Kapały, 
 Sędzia: Piotr Nowak

Opole (4) 
 Opole, Stadion im. Mariana Spychały, 
 Sędzia: Artur Kuśmierz

Półfinały

Gniezno (1) 
 Gniezno, Stadion Miejski im. płk. Franciszka Hynka, 
 Sędzia: Remigiusz Substyk

Ponadto do finału zakwalifikował się automatycznie następujący uczestnik Grand Prix IMŚ na Żużlu 2021:

Krosno (2) 
 Krosno, Stadion MOSiR, 
 Sędzia: Piotr Lis 

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie dwaj następujący uczestnicy Grand Prix IMŚ na Żużlu 2021:

Finał 
 Leszno, Stadion im. Alfreda Smoczyka, 
 Sędzia: Ryszard Bryła
 Zawody stanowiły jednocześnie 71. edycję Memoriału Alfreda Smoczyka.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021
2021 w sporcie żużlowym
2021 w polskim sporcie